Les langues kim sont un groupe de langues adamaoua. Elles sont parlées au Tchad.

Langues 
Les langues kim sont :
le goundo
le besmé
le kim (dialectes: kosop, garap, gerep et kolop)

Lexique 
Lexique des langues kim selon Roberts (1999):

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues adamaoua

Liens externes 
 

Langue adamaoua